Владимир Андреевич Башкин (1 апреля 1925 — 4 июня 2006) — советский и российский актёр, Заслуженный артист РСФСР (1978).

Биография 
Родился в городе Козлов Тамбовской губернии в рабочей семье. С 1932 года жил в Ленинграде, где в 1949 году окончил Ленинградский государственный театральный институт им. А. Н. Островского. С 1949 по 1968 годы работал в Горьковском театре драмы. В 1968 году вступил в труппу Тульского академического театра драмы. Дебютной стала роль бродячего комедианта Дженнаро в спектакле «Человек и джентльмен» Эдурдо де Филиппо. В 1978 году удостоен звания Заслуженного артиста РСФСР. Умер в Туле в 2006 году.

Роли в Тульском театре драмы 
 Дженнаро («Человек и джентльмен», 1969)
 Дед Щукарь («Поднятая целина», 1969)
 Лукашин («С легким паром!», 1970)
 Монахов («Варвары», 1973)
 Чмутин («Ретро», 1981)
 Карп («Лес», 1992)
 Левицкий («Уступи место завтрашнему дню», 1994)
 Павлин («Волки и овцы», 1995)
 Завальшевский («Два гусара», 1997)
 Дядюшка Плезент («Орфей спускается в ад», 1998)
 Маргаритов («Поздняя любовь», 2000)
 Дядя («Ложь на длинных ногах», 2001)

Примечания

Ссылки 
 Владимир Башкин на сайте на сайте ТАТД им. Горького

Деятели культуры Тулы
Персоналии:Тульский театр драмы
Выпускники Российского государственного института сценических искусств